Die PTT Bangkok Open 2007 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Bangkok. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 8. bis 14. Oktober 2007 statt.

Im Einzel gewann Flavia Pennetta gegen Chan Yung-jan mit 6:1 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Sun Tiantian / Yan Zi mit Walkover gegen Ayumi Morita / Junri Namigata.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Bangkok